Huidobria är ett släkte av brännreveväxter. Huidobria ingår i familjen brännreveväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Brännreveväxter
Huidobria